Naselja u BiH:
 Tetima (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Tetima (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla
 Tetima (Vlasenica, BiH), danas dio naselja Drum